Э́мма Арте́мьевна По́лоцкая (девичья фамилия Арутю́нова) (5 марта 1922, Баку — 6 сентября 2007, Москва) — советский и российский литературовед. Доктор филологических наук. Член Союза писателей СССР. Крупнейший специалист по русской литературе второй половины 19-го века.

Семья 

Эмма Артемьевна Полоцкая родилась 5 марта 1922 года в Баку в семье бывшего купца Артёма Сергеевича Арутюнянца и Елизаветы Калустовны, белошвейки. Та приехала в Баку из Сагияна (армянская деревня в Шемахинском районе Азербайджана) и говорила на карабахском наречии. Поразительная красавица, она в 14 лет случайно попалась на глаза хозяину галантерейного магазина «Симпатия» Артёму Арутюнянцу, который тут же, проследив, где она живет, прислал сватов. Она родила пятерых детей, но двое умерли в младенчестве. В 1915 году семья сбежала от геноцида армян в Иран, но не осталась там навсегда, а вернулась в родной Баку. Дети Михаил, Артемида и Эмма росли талантливыми, способными к наукам и всесторонне одаренными. В начале коллективизации, в 1929 году семья перебралась поближе к центру России – в Пятигорск, где прожила пару лет, пока голод не заставил мать с дочерьми переехать к сыну в Днепропетровск. Отец к тому времени уже исчез из их жизни. В Днепропетровске они жили с семьей Михаила Арутюнова (так к тому времени в России трансформировались армянские фамилии) – женой Клавдией Петровной Чухрай и ее сыном от первого брака Григорием Чухраем, впоследствии знаменитым кинорежиссером. Гриша был на год старше Эммы, и они в то время очень дружили. Клавдия Петровна, коммунист с дореволюционным стажем, единственная среди женщин Днепропетровска имела именное оружие.

Осев, наконец, в России, мать с дочерью и престарелой родственницей поселилась в подмосковном Быкове. Эмма с отличием окончила местную школу им. КИМ (Коммунистического интернационала молодежи) и в 1940 году поступила в Институт военной прокуратуры, потому что в этом вузе при очном образовании не возбранялось сочетать учебу с работой; надо было содержать семью.

В 1942 году, похоронив мать, которая не дожила и до 50 лет, и отправив родственницу в Дербент, она заперла свою комнату в коммунальной квартире, оставила ключи соседям и пошла проситься на фронт. Те, кто знал Эмму, помнят, что она всегда была необычайно стройной, и вот тут ее худоба сыграла решающую роль – на фронт ее не взяли. Не имея сил вернуться в свою пустую комнату, она уехала к брату, который теперь был в Перми, и поступила на филологический факультет Пермского университета.  Она в то время жила в общежитии с подругами Мариной Коваленко (Марией Лукиничной Кондратьевой – впоследствии лауреатом Ордена Ленина) и Фаней Рабинович (впоследствии доцентом Московского пединститута им. Ленина). На встрече нового 1943 года студенты играли в «почту» – писали друг другу записки. Эмма послала самому красивому мальчику записку: «Если Вы на чужбине, желаю Вам в этом году вернуться на Родину». Это был Натан Полоцкий, ее будущий муж. На ближайший день ее рождения она получила от него в подарок мешок мороженой картошки.

По возвращении в Москву Эмма закончила филфак МГУ.  Первого января 1946 года, в 9 часов утра, возвращаясь со встречи Нового года, Натан Полоцкий и Эмма «заскочили» в ЗАГС и получили Свидетельство о браке № 1. После этого он поехал к себе домой, а она – к подруге, у которой тогда жила, уйдя из общежития на Стромынке. Свадьба состоялась только 20 февраля, после окончания сессии.
Дальше была работа в Литературном музее, в музее-квартире Чехова, аспирантура в Московском областном пединституте, защита в 1954 году кандидатской диссертации на тему «Повести Чехова (к особенностям чеховского реализма)». Чехов стал на всю жизнь ее главной темой и любовью, с которой она поднялась на высоту ученого с мировым именем.

Научная биография 
Первая опубликованная работа — газетная заметка «Помощь колхозу» («На боевом посту», г. Руза, 4 сентября 1942 г.).

Окончила филологический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре МГОПИ им. Н. К. Крупской. В 1954 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Повести Чехова: (К вопросу об особенностях чеховского реализма)». В 1985 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «А. П. Чехов. От творческого замысла к воплощению (проблемы поэтики)».

Работала в Литературном музее, в доме-музее А. П. Чехова, в ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР (ведущий научный сотрудник).

Научные труды посвящены творчеству А.П. Чехова, Валерия Брюсова, Якова Полонского и других русских писателей. Основное направление деятельности — исследование творчества А. П. Чехова. Ей принадлежит «изобретение» термина «внутренняя ирония» по отношению к литературному стилю Чехова.

Автор более 70 научных и популярных работ. Книга «Вишнёвый сад»: Жизнь во времени удостоена премии Москвы за 2003 год.

Умерла в 2007 году. Похоронена на кладбище «Ракитки».

Библиография 
 Повести Чехова: (К вопросу об особенностях чеховского реализма): Автореф. дис. … канд. филол. наук / М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. Москва : [б. и.], 1954. 16 с.
 Внутренняя ирония в рассказах и повестях Чехова // Мастерство русских классиков. – М.: Советский писатель, 1969. – С 438-439.
 «Рассказы А.П. Чехова». М., 1970.
 Рец. на кн.: Бердников Г. А.П.Чехов. Идейные и творческие искания. Изд. 2-е. Л., 1970.
 Человек в художественном мире Достоевского и Чехова // Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. – М., 1971. – С. 184-245.
 Духовная биография Чехова // Вопросы литературы. – М., 1972. – № 3. – С. 217-219.
 В творческой лаборатории Чехова: Сборник статей / Редкол. Л.Д.Опульская и др. – М.: Наука, 1974. – 367 С.
 Театр Чехова в восприятии Брюсова // Брюсовские чтения. 1973. – Ереван, 1976. – С. 237-254.
 Пути чеховских героев // Чехов А.П. «Дом с мезонином». Рассказы. – М., 1975. – С. 3-22.
 А. П. Чехов: Движение художественной мысли. М.: Советский писатель, 1979. 340 с.
 Поэтика Чехова. Проблемы изучения // Чехов и литература народов Советского Союза: Сборник / Редкол.: Айвазян К.В. и др.; Ереван. гос. ун-т, Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1982. – С. 165-183.
 А.П. Чехов: От творческого замысла к воплощению (проблема поэтики) : дисс. … д-ра филол. наук : 10.01.01. — Москва, 1983. — 368 с.
 А.П.Чехов. От творческого замысла к воплощению: (Проблемы поэтики): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1985. – 31 с.
 Пути чеховских героев: (Книга для учащихся). М.: Просвещение, 1983. 96 с.
 О назначении искусства (Пушкин и Чехов) // Чеховиана: Ст., публикации, эссе / Отв. ред. Лакшин В.Я.; АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. Чехов. комис. – М.: Наука, 1990.
 Чехов – творчество и современность. (ФРГ, Баденвейлер, 1985) // Чеховиана: Ст., публикации, эссе / Отв. ред. Лакшин В.Я.; АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. Чехов. комис. – М.: Наука, 1990.
 Мелиховский контекст «Дяди Вани» // Чеховиана: Мелиховские труды и дни. Статьи, публикации, эссе / РАН. Науч. совет по истории мировой лит. Чеховская комис.; Редкол.: Лакшин В.Я. (отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1995.
 О поэтике Чехова / РАН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наследие, 2000. 239 с.
 О поэтике Чехова / РАН. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М.: Наследие, 2001. – 2-е изд. – 239 с. Библиогр. в примеч. 
 «Вишневый сад»: Жизнь во времени. М.: Наука, 2003. 381 с.
 О Чехове и не только о нём. М.: 2006. — 285 с. (последняя книга — сборник статей).

Примечания 

Выпускники филологического факультета МГУ
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Доктора филологических наук
Сотрудники ИМЛИ
Чеховеды
Музейные работники СССР
Похороненные на кладбище «Ракитки»